Baltazar Maria de Morais Júnior - Braziliaanse voetballer, geboren in 1959
Oswaldo Silva - Braziliaans voetballer (1926-1997)